Stephen Murphy (né le  à Dundee) est un joueur professionnel écossais de hockey sur glace qui évolue en position de gardien de but.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1998-1999 || Fife Flyers || BNL
|| 5 || || || 3,86 || 91,5 || || || || || || || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Glasgow Dynamos || SNL
|| 16 || || || 1,71 || 92,4  || || || || || || || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Fife Flyers || BNL
|| 30 || || || 2,13 || 93,4 || || || || 11 || || || 2,18 || 93,7 || || ||  
|-
| 2000-2001 || Fife Flyers || BNL
|| 12 || || || 1,83 || 94,3 || || || || 6 || || || 1,99 || 93,5 || || || 
|-
| 2001-2002 || Dundee Stars || BNL
|| 43 || || || 2,31 || 91,1 || || || || 10 || || || 1,50 || 94,7 || || || 
|-
| 2002-2003 || Dundee Stars || BNL
|| 34 || || || 2,81 || 91,2 || || || || 8 || || || 2,74 || 91,7 || || || 
|-
| 2003-2004 || Fife Flyers || BNL
|| 8 || || || 2,67 || 90,6 || || || || 1 || || || 4,00 || 89,2 || || || 
|-
| 2003-2004 || Bracknell Bees || BNL
|| 24 || || || 3,88 || 90,5 || || || || || || || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Bräcke IK || Division 1
|| 5 || || || 3,42 || 89,2 || || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006 || IFK Arboga || Allsvenskan
|| 25 || || || 3,05 || 91 || || || || 8 || || || 2,74 || 90,9 || || || 
|-
| 2006-2007 || Édimbourg Capitals || EIHL
|| 52 || || || 3,93 || 88,9 || || || || || || || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || Stjernen Hockey || GET ligaen
|| 36 || || || 3,18 || 90,1 || || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Manchester Phoenix || EIHL
|| 52 || || || 3,00 || 90,5 || || || || 2 || || || 4,50 || 87 || || ||  
|-
| 2009-2010 || Belfast Giants || EIHL
|| 60 || || || 2,23 || 92,3 || || || || 4 || || || 1,41 || 95,5 || || || 
|-
| 2010-2011 || Belfast Giants || EIHL
|| 51 ||  || || 2,44 || 90,8 || || || || || || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || Belfast Giants || EIHL
|| 59 ||  || || 1,90 || 92,2 || || || || 3 || || || 0,90 || 97,1 || || ||
|-
| 2012-2013 || Belfast Giants || EIHL
|| 40 ||  || || 2,42 || 91,4 || || || || 4 || || || 1,94 || 92,4 || || ||
|-
| 2013-2014 || Belfast Giants || EIHL || 56 ||  || 111 || 2,28 || 92,1 || 3 || 3 || 4 || 4 || || || 1,49 || 95,0 || || || 
|-
| 2014-2015 || Belfast Giants || EIHL || 18 || 1009 || 45 || 2,68 || 91,5 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Belfast Giants || EIHL || 52 ||  ||  || 2,66 || 89,4 ||  ||  ||  || 2 ||  ||  || 3,56 || 82,5 ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Belfast Giants || EIHL || 39 ||  ||  || 2,55 || 90,5 ||  ||  ||  || 3 ||  ||  || 1,33|| 94,1 ||  ||  || 
|-
| 2017-2018 || Belfast Giants || EIHL || 2 ||  ||  || 3,18 || 88,2 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Belfast Giants || EIHL || 8 ||  ||  || 3,13 || 87,7 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Belfast Giants || EIHL || 9 ||  ||  || 1,90 || 91,6 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en décembre 1981
Joueur écossais de hockey sur glace
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Dundee Stars
Joueur des Bracknell Bees
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur des Manchester Phoenix
Naissance à Dundee
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Fife Flyers